Аббасова () — тюркская фамилия, женская форма фамилии . 

 Известные носительницы 
 Аббасова, Банош Джафаргулу кызы (1918—1995) — советский азербайджанский табаковод, Герой Социалистического Труда.
 Аббасова, Лала Гюльбаба кызы (род. 1955) — депутат Милли Меджлиса, педагог, журналист.
 Аббасова, Лейла (род. 1980) — чешская актриса и телеведущая.
 Агаева (Аббасова), Рейхан Агадада кызы (1924—1968) — советский табаковод, звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Аббасова, Тарана Аби кызы (род. 1967) — азербайджанская тяжелоатлетка, участница чемпионатов мира и летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.
 Аббасова, Ханум Мамед кызы (1906—1966) — Герой Социалистического Труда.
 Аббасова, Хураман Зейнал кызы (1927—1998) — советский агроном, Герой Социалистического Труда.